Знакоместо — разряд, позиция в позиционных системах счисления.
 Знакоместо — определяется рядом и колонкой знака на алфавитноцифровом дисплее. См. Текстовый видеорежим, Моноширинный шрифт